Sacred Heart Academy bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Sacred Heart Academy (North Dakota), ID-Nr. 86003743
 Sacred Heart Academy (Ohio), ID-Nr. 73001467